El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1979 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 40 equipos por primera vez a la fase final, disputándose la Final Four en el Special Events Center de Salt Lake City, Utah.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Estatal de Míchigan, que conseguía su primer título, derrotando en la final a la Universidad Estatal de Indiana, que se convertía en el único equipo en alcanzar la final en la NAIA, en la División II de la NCAA y en la División I. El partido fue además el inicio de una rivalidad que duraría años, ya que en el equipo ganador jugaba Magic Johnson, que fue a la postre elegido Mejor Jugador del Torneo, mientras que los Sycamores estaban liderados por Larry Bird. Ambos jugadores liderarían posteriormente los dos equipos que dominaron la NBA en la década de los 80, y que llevaría a la liga a la expansión a nivel mundial.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
La final entre Indiana State y Michigan State. Partido completo

Baloncesto en 1979
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA